Lewis megye (Idaho) 
Lewis megye (Kentucky) 
Lewis megye (Missouri) 
Lewis megye (New York) 
Lewis megye (Nyugat-Virginia)
Lewis megye (Tennessee) 
Lewis megye (Washington)

Kapcsolódó szócikkek 
Lewis and Clark megye
Saint Louis megye (egyértelműsítő lap)